El Masters de Roma 2014, conegut oficialment com a Internazionali BNL d'Italia 2014 és una competició tennística que es juga en terra batuda dins les sèries Masters 1000 de l'ATP en categoria masculina, i dins els Premier Tournaments de la WTA en categoria femenina. La 71a edició del torneig es va disputar entre el 10 i el 18 de maig de 2014 al Foro Italico de Roma, Itàlia.

El tennista serbi Novak Đoković va guanyar el tercer títol de la temporada, tots de categoria Masters 1000, i aquest fou el seu 19è títol d'aquesta categoria. L'estatunidenca Serena Williams va guanyar el tercer títol a Roma i el títol individual número 60 de la seva carrera, setena tennista amb més títols individuals de l'Era Open. Durant el torneig també va superar la seva germana Venus en nombre de victòries individuals (652). La italiana Sara Errani va disputar ambdues finals femenines però no es va poder imposar en cap, de fet, es va retirar en la final de dobles per una lesió. La parella de dobles masculina formada pel serbi Nenad Zimonjić i el canadenc Daniel Nestor van guanyar el seu tercer títol de l'any com a parella, segon consecutiu després d'imposar-se a Madrid la setmana prèvia.

Quadre individual masculí

Quadre individual femení

Quadre dobles masculins

Quadre dobles femenins

Referències

Enllaços externs 

 Web oficial  
 Quadre individual masculí 
 Quadre individual femení 
 Quadre dobles masculins 
 Quadre dobles femenins 

2014
ATP World Tour 2014
WTA Tour 2014